Brod (Perm), localitat del territori de Perm, a Rússia
 Brod (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia